Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres M, A et P.

Codes 
 map, langues austronésiennes, selon la norme ISO 639.

Sigles, abréviations et symboles 

 Machine à pain.
 Maghreb Arabe Presse, agence de presse marocaine.
 Maintien en position isostatique d'une pièce pour un usinage.
 Maître au paire, surveillant d'internat.
 Maîtrise en administration publique, grade universitaire au Canada.
 Master d'administration publique diplôme français 
 Manufacture d'armes de Paris.
 Manufacturing Automation Protocol, réseau local industriel développé début des années 1980, pour la General Motors, destiné au CIM (Computer Integrated Manufacturing), dont l'équivalent actuel (années 2000) est proche du progiciel de gestion intégré (ERP).
 Maximum a posteriori, méthode d'estimation dans le domaine des statistiques.
 Mètre cube apparent de plaquettes ou MAP, unité de mesure des plaquettes de bois dans le contexte du chauffage.
 Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, service de l'État français.
 Menace d'accouchement prématuré.
 Mesh Access Point.
 Microtubule-associated protein, protéines associées aux microtubules.
 Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, ministère français.
 Ministère des affaires populaires, groupe de rap français.
 .
 Mobile Application Part, protocole de signalisation SS7 utilisé pour les communications mobiles.
 Modernisation de l'action publique, réforme de l'État succédant à la Révision générale des politiques publiques (RGPP)
 Modified atmosphere packaging, conditionnement sous atmosphère modifiée.
 Mort aux pourris, groupe punk de la région de Québec.
 Mort avancé prédite.
 Mortier adhésif placoplâtre, matériau de construction.
 Mouvement pour une alternative du peuple parti politique béninois.
 Movement for the advancement of the people, parti politique de Saint-Martin (Antilles françaises).
 Mutual Assistance Program, dit aussi Military Assistance Program, programme d'aide militaire.

Autres 
 Map, un terme anglais pour désigner un tableau associatif.
 , terme anglais signifiant « carte » utilisé pour décrire les niveaux d'un jeu vidéo.
 Map, une municipalité de Micronésie.